Pure MILF ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Pure Passion.

Seit 2012 wurden 15 Folgen der Reihe gedreht. Die Filme wurden auf DVD veröffentlicht.

Handlung 
Die Reihe zeichnet sich durch Szenen mit Darstellerinnen aus, welche die Rolle einer MILF oder Cougar verkörpern und mit jüngeren Männern Sex haben.

Darstellerinnen 
 Pure MILF 1 (2012): Julia Ann, India Summer, Ava Addams, Veronica Avluv, Tanya Tate, Logan Pierce, Bruce Venture, Johnny Castle, Billy Hart
 Pure MILF 2 (2013): Lisa Ann, Priya Rai, Danny Mountain, Johnny Castle, Puma Swede, Heather Vahn, Bill Bailey, Mikki Lynn, Billy Hart, Anjali
 Pure MILF 3 (2013): Diana Doll, Julia Ann, Francesca Le, Janet Mason, Bruce Venture, Johnny Castle, Allison Star, Alison Star, Billy Hart
 Pure MILF 4 (2013): Devon (Pornodarstellerin), Veronica Avluv, Liza Del Sierra, Bruce Venture, Johnny Castle, Jenni Lee, Billy Hart, Jessica Jaymes
 Pure MILF 5 (2014): Jenni Lee, Capri Cavanni, Christian XXX, Jewels, Johnny Castle, Puma Swede, Victoria Rae Black, Billy Hart, Jessica Jaymes
 Pure MILF 6 (2014): Lisa Ann, Phoenix Marie, Tommy Gunn, Aaliyah Love, Alektra Blue, Danny Mountain, Johnny Castle, Abbey Brooks, Bill Bailey, Chris Johnson
 Pure MILF 7 (2014):  Ava Addams, Kendra Lust, Janet Mason, Danny Mountain, Bruce Venture, Johnny Castle, Kiera King, Allison Star, Billy Hart
 Pure MILF 8 (2015): Puma Swede, Britney Amber, Samantha Saint, Danny Mountain, Bruce Venture, Johnny Castle, Abbey Brooks, Riley Evans, Billy Hart
 Pure MILF 9 (2015): Julia Ann, Brandi Love, Veronica Avluv, Christian XXX, Danny Mountain, Johnny Castle, Jenni Lee, Talon, Holly Taylor
 Pure MILF 10 (2015): Phoenix Marie, Christian XXX, Johnny Castle, Kiera King, Amber Cox, Billy Hart, Lina Cole, Jessica Jaymes
 Pure MILF 11 (2016): Brandi Love, Lisa Ann, Kendra Lust, Holly Michaels, Johnny Castle, Nikki Daniels, Tiffany Tyler
 Pure MILF 12 (2016): Jessica Jaymes, Ava Addams, Holly Michaels, Ryan McLane, Danny Mountain, Kortney Kane, Marco Banderas, Johnny Castle, Kiera King, Tiffany Tyler, Billy Hart
 Pure MILF 13 (2016): Kendra Lust, Katie Morgan, Alena Croft, Holly Michaels, Reena Sky, Logan Pierce, Christian XXX, J-Mac, Johnny Castle, Jackie Wood
 Pure MILF 14 (2021): Brandi Love, Cherie DeVille, Kagney Linn Karter, Lucas Frost, Danny Mountain, Van Wylde, Melissa Lynn
 Pure MILF 15 (2021): Brandi Love, Crystal Rush, Artemisia Love, Lucas Frost, Ally Cooper, Quinton James, Preston Parker, Duncan Saint

Nominierungen 
 2013: NightMoves Award – Best Cougar/MILF Release (Vol. 2)
 2016: AVN Award – Best MILF Movie (Vol. 10)

Weblinks

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film